Никасий:

 Никасий из Вексена — апостол Вексена, мученик.
 Никасий из Реймса (умер в 407 или 450) — епископ Реймсский, священномученик.